Nikolaï (Semionovitch) Piskounov (1908, Oblast d'Ivanovo  1977), un mathématicien russe-soviétique
 Vladyslav (Yuriyovytch) Piskunov (º  1978), un ancien athlète ukrainien (lancer du marteau)

 9056 Piskunov
Patronyme russe

de:Piskunow
ru:Пискунов